Алмолоја има више значења:

 Алмолоја (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Алмолоја, Алмолоја ел Гранде (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алмолоја (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Алмолоја (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Алмолоја (Алмолоја, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Алмолоја (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Алмолоја (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Алмолоја, Лас Делисијас (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алмолоја, Сан Херонимо Алмолоја (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алмолоја (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику